Stati Uniti d'America
 Skidmore – città della Contea di Nodaway, Missouri
 Skidmore – census-designated place della Contea di Bee, Texas